Касвелл () — англоязычное имя собственное, которое часто встречается в виде фамилий и топонимов:
 Касвелл, Люк (более известен под псевдонимом Cazwell; род. 1978) — американский рэпер и автор песен.
 Касвелл, Шэнли (род. 1991) — американская актриса
 Касвелл — административно-территориальный округ в штате Северная Каролина, США